Artis – zoo di Amsterdam
 Artis – etichetta discografica italiana degli anni '60
 Artis Records – etichetta discografica italiana degli anni '90